Giuseppe Galderisi (22. březen 1963, Salerno, Itálie) je bývalý italský fotbalový útočník a trenér.

Hráčská statistika

Hráčské úspěchy

Klubové 
 3× vítěz italské ligy (1980/81, 1981/82, 1984/85)
 1× vítěz italského poháru (1982/83)

Reprezentační 
 1× na MS (1986)
 1× na MS 20 (1981)
 2× na ME 21 (1982, 1984)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil hráče na Transfermarktu
 Profil trenéra na Transfermarktu
 Profil hráče na National-football-teams.com

Související články 
 Seznam italských fotbalových reprezentantů

Italští fotbalisté
Italští fotbaloví reprezentanti
Fotbaloví útočníci
Fotbalisté Juventusu Turín
Fotbalisté Hellas Verona
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Lazia Řím
Fotbalisté Padovy
Fotbalisté New England Revolution
Fotbalisté Tampy Bay Mutiny
Italští fotbaloví trenéři
Narození v roce 1963
Narození 22. března
Narození v Salernu
Muži
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 1986